Davide Cadoni – ex mezzofondista italiano
 Gian Maria Cadoni – calciatore italiano